Kambia (district)
Kambia (stad)
Kambia (Griekenland) Dorpskern op West Kreta.